Muccino ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Muccino (* 1967), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Silvio Muccino (* 1982), italienischer Regisseur und Drehbuchautor